José Cândido Farias ou somente Candinho Farias (Poloni (São Paulo), 21 de janeiro de 1956), é um treinador brasileiro, atualmente dirige o Velo Clube.
Ele despontou quando, dirigindo o Palmeiras B, conseguiu dois acessos seguidos, na série B1 em 2000, e A3 em 2001.
Também foi técnico do América quando a equipe foi campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2006.

Títulos 
 América-SP
 Copa São Paulo de Futebol Júnior: 2006

Treinadores do Clube Atlético Sorocaba
Treinadores do Osvaldo Cruz Futebol Clube
Treinadores do Votoraty Futebol Clube
Treinadores da União Agrícola Barbarense Futebol Clube
Naturais de Planalto (São Paulo)